École royale militaire peut désigner :

 École royale militaire, une université de l’État belge formant les officiers de l'armée ;

 École royale militaire, le nom du Prytanée national militaire de La Flèche de 1814 à 1831 ;
 École royale militaire, l'ancien nom de l'École militaire de Paris ;
 École royale militaire, le nom des douze Écoles royales militaires créées par Louis XVI par ordonnance en 1776.

Voir aussi